Рассел Швайкарт (англ. Russell Schweickart, 25 жовтня 1935(19351025), Нептьюн, штат Нью Джерсі, США) —астронавт США, військовий льотчик (1956—63).
 Карл Готліб Швайкарт (нім. Karl Gottlieb Schweikart; 28 лютого 1772 (за іншими даними — 1769), Людвігсбург — 16 квітня 1855, Тернопіль) — австрійський художник .